Der Begriff Kittitas bezieht sich auf

 Kittitas oder Upper Yakama, ein Indianer-Stamm im Gebiet des heutigen US-Bundesstaates Washington
 Kittitas County, ein County im US-Bundesstaat Washington
 Kittitas (Washington), eine Stadt im gleichnamigen County im US-Bundesstaat Washington